Taupadel ist der Name folgender Orte:

 Taupadel (Bürgel), Ortsteil der Stadt Bürgel, Saale-Holzland-Kreis, Thüringen
 Taupadel (Nobitz), Ortsteil der Gemeinde Nobitz, Landkreis Altenburger Land, Thüringen

Taupadel ist der Familienname folgender Personen:
 Georg Christoph von Taupadel (* um 1600; † 1647), General in Schwedischen Diensten
 Rosemarie Taupadel (* 1952), deutsche Eisschnellläuferin

Siehe auch:
 Taubadel